Ödwiesen ist der Ortsname von

 Ödwiesen (Laberweinting), Ortsteil der Gemeinde Laberweinting, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Ödwiesen (Marktoberdorf), Ortsteil der Stadt Marktoberdorf, Landkreis Ostallgäu, Bayern